Secret Lives, romanzo del 1994 di Sally Beauman

Film
Secret Lives – film del 1937 diretto da Edmond T. Gréville (come Edmond Greville)
Secret Lives – film del 2005 diretto da George Mendeluk
Secret Lives – film tv del 2010 diretto da Austin Brooks